Daniel Nordström kan åsyfta
Daniel Nordström (målare)
Daniel Nordström (chefredaktör)